Гремучая — название рек в России:

Гремучая (приток Абакана) — в Хакасии
Гремучая (приток Большой Слюдянки) — в Алтайском крае
Гремучая (приток Ельшмы) — в Вологодской области
Гремучая (приток Енисея) — в Красноярском крае
Гремучая (приток Саянтуя) — в Бурятии
Гремучая (приток Сисима) — в Красноярском крае
Гремучая (приток Сухой Шемахи) — в Свердловской области
Гремучая (приток Чикоя) — в Забайкальском крае
Гремучая (приток Южаковки) — в Пермском крае
Гремучая (приток Элекая) — в Чукотском АО
Гремучая (приток Второй Талакайрхын) — в Корякском АО